Кормовское сельское поселение — муниципальное образование:

 Кормовское сельское поселение — в Крыму.
 Кормовское сельское поселение — в Ростовской области.